

Села:
 Жуків — Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Жуків — Львівська область, Золочівський район
 Жуків — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Бережанський район
 Жуків — Хмельницька область, Славутський район

Жуків (Жукув, ) — село, Підкарпатське воєводство, Любачівський повіт

Див. також 
 Жукув
 Старожуків